Termin hidrolaza nezasićenog glukuronila ima više značenja.

 Gelan tetrasaharidna nezasićeno glukuronilna hidrolaza, enzim
 Hidrolaza nezasićenog hondroitinskog disaharida, enzim